Оле́г Алекса́ндрович Ивано́в:
 Иванов, Олег Александрович (Елисей; род. 1973) — епископ УПЦ, архиепископ Изюмский и Купянский.
 Иванов, Олег Александрович (род. 1986) — российский футболист.